Витек — фамилия. Известные носители:
 Витек, Антон
 Витек, Зденек

См. также
 Vitek — российская торговая марка бытовой техники.